Gao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keqin Gao
 Cai-Xia Gao
 Jiu-Chun Gao
 Jian-Jun Gao
 Xiang Qun Gao